Rio Itaueiras kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Rio Itaueiras (vattendrag i Brasilien), Maranhão, 
 Rio Itaueira, vattendrag, Piauí, 

Robotskapade Brasilienförgreningar